Solenopsis es el nombre científico de dos géneros biológicos:

 Solenopsis es un género zoológico de hormigas.
 Solenopsis es un género botánico de fanerógamas en la familia de las Campanulaceae, comúnmente tratado como sinónimo de Laurentia.